La Categoría Primera Regional de Navarra constituye el octavo nivel de competición de la liga española de fútbol en Navarra. Su organización corre a cargo de la Federación Navarra de Fútbol.

Sistema de competición 
Aunque la categoría ha sufrido múltiples reestructuraciones, actualmente, la competición de Primera Regional de Navarra consta de 4 grupos distribuidos geográficamente y es el nivel más bajo dentro de la Comunidad Foral de Navarra por lo tanto no hay descensos. 

Los cuatro primeros clasificados de cada grupo avanzan a la fase de ascenso. La fase de ascenso tiene dos rondas. 

En la primera, dos eliminatorias a ida y vuelta entre los campeones de grupo en las que los ganadores obtienen el ascenso y los perdedores avanzan a la siguiente ronda. El resto de clasificados también juegan una eliminatoria a ida y vuelta en la que los ganadores pasan a la segunda ronda.

En la segunda ronda también se juega una eliminatoria a ida y vuelta entre los clasificados, en la que los vencedores obtienen las 4 plazas de ascenso restantes a Regional Preferente.

La categoría, totalmente amateur, cuenta también con equipos filiales de clubes con su equipo senior en categorías superiores.

Cada año se federan nuevos clubes así como se dan de baja otros.

Campeones y ascensos

Véase también 
 Grupo XV de Tercera División
 Primera Autonómica de Navarra
 Regional Preferente de Navarra
 Anexo:Clubes de fútbol de Navarra

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.futnavarra.es/
 http://www.desdelabandafutbolnavarro.es/
 http://arquero-arba.futbolme.com/
 https://www.futbol-regional.es/categoria.php?NAV/Primera_Regional/28/135